Die 62. Rallye Korsika war der vierte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2019. Die Rallye bestand aus 14 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 28. und dem 31. März gefahren.

Bericht 
Elfyn Evans (Ford) fuhr bei der ersten Wertungsprüfung (WP) die Bestzeit und war damit der erste Gesamtführende der Rallye Korsika. Nicht optimal verlief der Auftakt für Kris Meeke (Toyota) und Sébastien Loeb (Hyundai). Meeke verlor durch einen Reifenschaden gut 50 Sekunden. Loeb schlug mit dem rechten Hinterrad an und beschädigte dabei die Radaufhängung. Loeb und sein Beifahrer Daniel Elena mussten den Hyundai i20 WRC im Ziel der WP einer Reparatur unterziehen. Fast zwei Minuten Rückstand waren für den WRC-Rekordweltmeister danach nicht mehr aufzuholen.

Nach WP2 ging Ott Tänak (Toyota) in Führung und kämpfte gegen Evans in den folgenden Wertungsprüfungen um die Spitze.

Auf kuriose Weise verlor Evans die Führung. Bei der sechsten WP lief er auf das Auto von Kris Meeke (Toyota) auf, dieser war langsam unterwegs wegen eines Aufhängungsschadens, den er sich kurz zuvor bei einem Unfall zugezogen hatte. Es dauerte eine Weile bis Meeke Evans bemerkte und ihn vorbeifahren ließ. Tänak lag in Führung nach dem ersten Tag mit 5,9 Sekunden. Doch die Rennleitung schritt ein und wertete Evans mit der gleichen Zeit wie Tänak. Dies bedeutete die Führung für Evans mit 4,5 Sekunden Vorsprung auf Tänak.

Am Samstag ging das Duell Evans gegen Tänak unvermindert weiter. Nach der achten Wertungsprüfung trennten die Beiden nur noch gerade 0,2 Sekunden. Thierry Neuville (Hyundai) lag zu diesem Zeitpunkt auf dem dritten Rang mit 10,7 Sekunden Rückstand.

Die Bestzeit bei der WP9 sicherte sich Dani Sordo. Im Kampf um die Spitze der Gesamtwertung wendete Tänak das Blatt zu seinen Gunsten. Nur 2,3 Sekunden lag er nach der Vormittagsschleife vor Evans. Am Nachmittag beendete ein Reifenschaden am Toyota von Tänak das Duell, der Este verlor beinahe zwei Minuten auf den Führenden. Nun wurde Neuville immer schneller und er übernahm die Führung mit einem Vorsprung von 4,5 Sekunden auf Evans.

Am Sonntag wurden bei der Rallye Korsika zwei WP über eine Gesamtdistanz von 51,19 Kilometern gefahren. Mit 19,34 Kilometern war die Powerstage ungewöhnlich lang. Evans übernahm in der zweitletzten WP wieder die Führung vor Neuville. Nach einer starken Vorstellung erlitt Evans bei der 14 und letzten Wertungsprüfung einen Reifenschaden vorne rechts, er fiel auf Rang drei zurück. Neuville gewann die Rallye auf Korsika vor Sébastien Ogier (Citroën) und Evans.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 95 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Korsika http://www.tourdecorse.com/site/

Einzelnachweise 

Korsika
2019